Carnières (België), een deelgemeente van Morlanwelz
 Carnières (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk